Florin Şerban – regista e sceneggiatore rumeno
 George Șerban – politico e giornalista rumeno
 Rodica Șerban – canottiera rumena